As competições de curling na Universíada de Inverno de 2015 serão disputadas no Pavilhão de Fuentenueva em Granada, na Espanha, entre 4 e 13 de fevereiro de 2015.

10 times estarão participando do torneio masculino e também 10 times estarão participando do torneio feminino. A Suécia é a atual campeã masculina,enquanto a Rússia é a atual campeã feminina.

Masculino

Round Robin

Play-off

Feminino

Round Robin

Play-off

Ver também 
 Federação Mundial de Curling (WCF)

Ligações externas 

Curling
Inverno de 2015
Universiada de Inverno de 2015